GRM steht für:
 Germanisch-Romanische Monatsschrift, literaturwissenschaftliche Fachzeitschrift mit komparatistischem Schwerpunkt
 Deutsche Gesellschaft für Regenerative Medizin
 Groupe de recherches musicales, französisches Institut zur Erforschung der elektroakustischen Musik
 Gruppe Revolutionäre Marxisten, siehe Sozialistische Alternative (SOAL)
 Grundordnung des römischen Messbuchs, siehe Missale Romanum
 GRM. Brainfuck, Roman von Sibylle Berg aus dem Jahr 2019
 Landkreis Leipzig (für Grimma), Kfz-Kennzeichen
 Grand Marais/Cook County Airport (IATA-Code), Flughafen von Grand Marais (Minnesota), Cook County (Minnesota), Minnesota

Grm steht für:
 Grm (Ivančna Gorica)  (dt. Germ), Ort in der Gemeinde Ivančna Gorica (dt. Johannsbüchel), Region Dolenjska, Slowenien
 Grm (Trebnje)  (dt. Germ), Ort in der Gemeinde Trebnje (dt. Treffen), Region Dolenjska, Slowenien
 Grm (Velike Lašče)  (dt. Germ), Ort in der Gemeinde Velike Lašče (dt. Großlaschitz), Region Dolenjska, Slowenien
 Grm pri Podzemlju (bis 1955: Grm; dt. Stauden), Ort in der Gemeinde Metlika (dt. Möttling), Region Bela krajina, Slowenien
 Grm (Zenica), Siedlung in der Stadt Zenica (dt. Senitza), Kanton Zenica-Doboj,  Bosnien und Herzegowina
Grm ist der Familienname von:

 Daša Grm (* 1991), slowenische Eiskunstläuferin

grm steht für:
 Kota Marudu Talantang (ISO-639-3-Code), malayo-polynesische Sprache in Sabah, Malaysia

Abkürzung